Tegenstroom kan verwijzen naar
Tegenstroom (Vlaams tijdschrift) opgericht in 1974, van de KVHV-Antwerpen.
Tegenstroom (Nederlands tijdschrift), 1964–1966, literair tijdschrift.
Tegenstroom (KAJ) Bezinningsdienst van de KAJ.
Tegenstroom (chemie), term uit de chemie
Stroom waar een schip tegenin moet varen op een rivier of getijdenwater, zie ook Zeestroom